Crawfordsville (Arkansas)
 Crawfordsville (Indiana)
 Crawfordsville (Iowa)
 Crawfordsville (Ohio)
 Crawfordsville (Oregon)

Kapcsolódó szócikkek 
Crawfordville (egyértelműsítő lap)